Йомала () — община на Аландских островах, Финляндия. Общая площадь территории — 686,96 км², из которых 544,43 км² — вода.

Демография 
На 31 января 2011 года в общине Йомала проживают 4102 человека: 2120 мужчин и 1982 женщины.

Финский язык является родным для 4,76 % жителей, шведский — для 91,7 %. Прочие языки являются родными для 3,54 % жителей общины.

Возрастной состав населения:
 до 14 лет — 20,94 %
 от 15 до 64 лет — 66,21 %
 от 65 лет — 12,75 %

Изменение численности населения по годам:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Общины Финляндии
Населённые пункты Аландских островов